Wildwassersport umfasst verschiedene Sportarten:
 Wildwasserrafting mit Schlauchbooten 
 Wildwasserpaddeln mit Kajaks oder Canadiern
 Wildwasserrennsport, eine Wettkampfdisziplin des Kanusports 

Außerdem wird der Begriff auch im Zusammenhang mit Canyoning verwendet.